Щелево — название населённых пунктов в России:

 Щелево — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Щелево — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.